Pöppelmann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Matthäus Daniel Pöppelmann (1662–1736), tysk arkitekt
 Peter Pöppelmann (1866–1947), tysk skulptör